Franciaország
Jettingen, település Haut-Rhin megyében

 Németország
Jettingen, település Baden-Württemberg tartományban